Németország
Holzheim, település Bajorországban, Dillingen an der Donau járásban
Holzheim, település Bajorországban, Donau-Ries járásban
Holzheim, település Bajorországban, Neu-Ulm járásban
Holzheim, település Rajna-vidék-Pfalz tartományban
Holzheim, 1971. január 1-jéig önálló település, ma Pohlheim város egyik kerülete